Claude Schnell – tastierista statunitense
 Siegfried Schnell – aviatore tedesco